Охрім () — чоловіче ім'я єврейського походження, в перекладі з давньоєврейської мови означає «плідний». Давнішою церковною формою імені є ім'я Ефраїм ("אֶפְרַיִם‎ "). Ім'я Охрім (Охраїмъ) є народним варіантом імені оскільки в давньоруській мові не було приголосного «ф» і люди не могли його вимовити і казали хв, т або х натомість «ф» приклад: Филип — Пилип, Фома — Хома — Тома. Із голосним «о» на початку слова чи імені та сама історія народ не міг вимовити «а» на початку слова і казали о, в українців ця всенародна форма збереглася в іменах приклад: Гелена — Олена, Александр — Олександер, Андрій — Ондрій. Єфрем же є суто церковною формую і через колосальний вплив церкви у Московії, а потім й у Російській Імперії церковна форма «Єфреимъ», «Ефремъ» витиснула народну. православним, за часів Російської імперії це ім'я було достатньо розповсюдженим, в XIX столітті воно активно використовувалось в донських краях. Відповідно поширені українські прізвища Охріменко та російське Єфремов(а).

Іменини 
 Іменини за православним календарем — 10 лютого, 21, 24 і 28 червня. До днів іменин іноді також відносять 20 березня, 29 травня, 12 вересня і 11 жовтня.
 Іменини за католицьким календарем: в Польщі — 4 березня, 2, 9 і 18 червня, в Італії — 4 березня і 9 червня.

Персоналії 
 Охрім Судомора
 Митрополит Єфрем
 Ефраїм Шрегер
 Ефраїм Кацир

 Охрім Андрій Романович — директор Львівського музичного коледжу імені С. П. Людкевича, заслужений працівник культури України.

Примітки 

Чоловічі імена